Антре́ (от  — вход, вступление): 

 Антре (цирк) — исполняемая клоунами комическая сценка.
 Антре (балет) — составная часть балета, с XIX века вступительная часть па-де-де (па-де-труа), выход на сцену двух (трёх) танцовщиков.
 Антре (блюдо) — холодная закуска, подаваемая за час-полтора перед обедом;
 В средневековой Европе торжественное вступление костюмированных персонажей в танцевальный или пиршественный зал, прообраз балета.

Примечания

Литература